Totor est un diminutif de plusieurs prénoms (Victor, Hector, Nestor...) et peut désigner :

 Les Aventures de Totor, C. P. des Hannetons, une bande dessinée publiée par Hergé en 1926.
 Totor, un des géants du Nord (Steenwerck), rendu célèbre par le film Quand la mer monte... de Yolande Moreau.
 Totor est également un héros mythologique de la Guindaille liégeoise luttant contre la prolifération des intermittents de cette même Guindaille.
 Le surnom du général d'armée Elrick Irastorza, ancien chef d'état-major de l'Armée de terre française (2008-2011).
Totor le dernier dinosaure,  rendu célèbre par la Série télévisée Denver le dernier dinosaure en 1988.